92-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 6—8 января 1995 года на катке «Тиалф» в Херенвене, Нидерланды.

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 DQ = дисквалификация

 * с падением

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 
 

1995
1995 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1995 года
Спорт в Нидерландах в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах